Jacob Middleton, född 2 januari 1996 i Wainwright i Alberta, är en kanadensisk professionell ishockeyback som spelar för Minnesota Wild i NHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för San Jose Sharks och på lägre nivåer för San Jose Barracuda i AHL, Manchester Monarchs i ECHL samt Owen Sound Attack och Ottawa 67's i Ontario Hockey League (OHL).

Middleton draftades av Los Angeles Kings i sjunde rundan i 2014 års draft som 210:e spelare totalt.

Privatliv 
Han är äldre bror till Keaton Middleton, som tillhör Colorado Avalanches organisation i NHL.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jacob Middleton NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Jacob Middleton hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Owen Sound Attack
Spelare i Ottawa 67's
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft
Spelare i Manchester Monarchs (2015–2019)
Spelare i San Jose Barracuda
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Minnesota Wild
Idrottare från Alberta
Födda 1996
Levande personer
Män